Solesmes pode se referir a:
 Solesmes (Nord)
 Solesmes (Sarthe)

Desambiguações de topônimos